Il termine coccarda tricolore può riferirsi a:
Coccarda francese tricolore
Coccarda italiana tricolore